Příjmení Agüero nosí více osobností:

 Bidal Aguero (1949–2009) – americký vydavatel
 Pablo Agüero (* 1977) – argentinský režisér
 Sergio Agüero (* 1988) – argentinský fotbalista